Qiang peut désigner plusieurs termes chinois :
Les Qiang sont une ethnie habitant principalement le nord-ouest de la province du Sichuan en Chine.
Le qiang est une langue parlée par le peuple Qiang.
Le Qiang  est une lance des arts martiaux chinois.
Qiang est le nom d'un peuple ou de groupes ethniques dans l'histoire de la Chine ancienne.